Slowdive – gruppo musicale britannico
Slowdive – album dell'omonimo gruppo musicale 
Slowdive – singolo del gruppo musicale Siouxsie and the Banshees